Сугак — фамилия:

 Сугак, Алексей Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Сугак, Владислав Эдуардович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Сугак, Емельян Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник.
 Сугак, Сергей Савельевич (1909—2001) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Сугак, Тит Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан.

См. также 
 Сугаки
 Сугаков